Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Barcelona Open Banco Sabadell 2016 nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl japonský tenista Kei Nišikori, který odešel poražen z finálového duelu.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Španěl Rafael Nadal, jenž za 2:05 hodin ve finále zdolal turnajovou dvojku Nišikoriho po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. Vzájemný poměr utkání tak navýšil na 9–1. V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo šedesátý devátý singlový titul na okruhu ATP Tour a sedmnáctý z kategorie ATP World Tour 500. Nadal vybojoval rekordní devátou trofej na barcelonském Torneo Godó. Čtyřicátým devátým antukovým titulem vyrovnal rekordní zápis statistik Argentince Guillerma Vilase.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Horní polovina

1. sekce

2. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=
| RD1-team03= S Giraldo
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= R Štěpánek
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= F Škugor
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Í Cervantes
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11=| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= D Istomin
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= P Cachín
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=
| RD1-team14= I Dodig
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=LL
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=4
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= R Štěpánek
| RD2-score02-1=65
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Í Cervantes
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=16
| RD2-team04= A Kuzněcov
| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=10
| RD2-team05=| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= I Dodig
| RD2-score07-1=65
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= F López
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= R Štěpánek
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=16
| RD3-team02= A Kuzněcov
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=10
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=65
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= F López
| RD3-score04-1='''77
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=16
| RD4-team01= A Kuzněcov
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=10
| RD4-team02=

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Barcelona Open
ATP World Tour 2016